Grisselören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselören, Larsmo, Österbotten, 
 Grisselören, Korsholm, Österbotten, 
 Grisselören, Lovisa, Nyland,

Se även
Grisselörarna
Grisselörsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar